Franz von Soden ist der Name folgender Personen:

* Franz von Soden (Historiker) (1790–1869), deutscher Historiker und Oberstleutnant
 Franz von Soden (General) (1856–1945), deutscher General der Infanterie